Okręty US Navy o nazwie USS  "Albacore" pochodzącej od małego tuńczyka:

 Pierwszy "Albacore" był łodzią motorową używaną do patrolowania podczas II wojny światowej.

 Drugi "Albacore" (SS-218) był okrętem podwodnym typu Gato, który został utracony podczas działań II wojny światowej.

 Trzeci "Albacore" (AGSS-569) najbardziej znana jednostka o tej nazwie. Pierwszy, ze względu na kształt swojego kadłuba, rewolucyjny okręt podwodny.

Albacore